Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BB&T Atlanta Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-americký pár Vasek Pospisil a Jack Sock, jenž skončil v úvodním kole na raketách britsko-lucemburské dvojice Colin Fleming a Gilles Müller.

Vítězem čtyřhry se stal nejlepší světový pár amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, který ve finále zdolal britsko-lucemburskou dvojici Colin Fleming a Gilles Müller výsledkem 4–6, 7–6(7–2) a [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a společně získali rekordní 107. deblový titul.

Nasazení párů 
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (1. kolo)
  Eric Butorac /  Artem Sitak (semifinále)
  Mate Pavić /  Michael Venus (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Atlanta Open
ATP World Tour 2015
Tenis v USA v roce 2015